Coppa dei Campioni 1984-1985 – edizione della competizione di calcio maschile europeo 
 Coppa dei Campioni 1984-1985 – edizione della competizione di hockey su pista maschile europeo
 Coppa dei Campioni 1984-1985 – edizione della competizione di pallamano maschile europeo
 Coppa dei Campioni 1984-1985 – edizione della competizione di pallavolo maschile europeo